Gersbach ist ein geographischer Name:
Orte:
 in Deutschland:
 Gersbach (Mitteleschenbach), Dorf der Gemeinde Mitteleschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gersbach (Pirmasens), Stadtteil des kreisfreien Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Gersbach (Satteldorf), Weiler im Ortsteil Ellrichshausen der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gersbach (Schopfheim), Stadtteil und Dorf von Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Gersbach (Schramberg), Zinken im Stadtteil Tennenbronn von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Gersbach (Weitramsdorf), Weiler der Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 in Österreich:
 Gersbach (Gemeinde Eugendorf), Siedlungsplatz der Gemeinde Eugendorf in unmittelbarer Nachbarschaft zu Henndorf am Wallersee, beide Gemeinde im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Gersbach (Gemeinde St. Johann im Pongau), Siedlungsplatz in der Katastralgemeinde Floitensberg, Gemeinde St. Johann im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg

Fließgewässer:
 Gersbach (Blümelsbach), linker Zufluss des Blümelsbachs oder Blümelbachs bei Gersbach, kreisfreies Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Gersbach (Felsalbe), linker Zufluss der Felsalbe in Niedersimten, kreisfreies Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Gersbach (Gersbach), rechter Quellast des Gersbach (Felsalbe) bei Kettrichhof, Ortsgemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Gersbach (Gronach), linker Zufluss der Gronach in Ellrichshausen, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gersbach (Ostbrandbach), gemeinsamer Oberlauf des linken Ostbrandbachs und des rechten Vorderen Brandbachs (beide zur Wehra) bis unterhalb der Lochmühle, Stadtteil Gersbach, Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Gersbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach in der Stadt Salzburg, Bundesland Salzburg
 Gersbach (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach bei Tennenbronn, Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Gersbach (Wälzebach), linker Zufluss des Wälzebachs im Kellerwald bei Bad Zwesten, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Gersbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Gersbach (* 1997), australischer Fußballspieler
 Anton Gersbach (1803–1848), badener Komponist und Musiklehrer
 Egon Gersbach (1921–2020), deutscher Archäologe
 Emil Gersbach (1885–1963), deutscher Heimatforscher
 Fritz Gersbach (1894–1973), Schweizer Chorleiter und Komponist
 Hans Gersbach (* 1959), Schweizer Ökonom
 Joseph Gersbach (1787–1830), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Gehresbach